Chiesa di San Marcellino – chiesa di Firenze
Pieve di San Marcellino – chiesa di Gaiole in Chianti in provincia di Siena
Chiesa di San Marcellino – chiesa di Genova, nel quartiere di Prè
Chiesa di San Marcellino – chiesa di Genova, nel quartiere di San Teodoro (Genova)
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro – chiesa di Imbersago
Chiesa di San Marcellino – chiesa non più esistente di Milano
Chiesa di San Marcellino – chiesa di Parma
Chiesa di San Marcellino – chiesa di Rigomagno, frazione di Sinalunga
Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro al Laterano – chiesa di Roma